Дауыл — башкирская опера, написанная в 1969 году композитором Р. А. Муртазиным на либретто Р. С. Янбулатовой.

Описание 
Опера в 3 действиях композитора Р. А. Муртазина «Буря» («Дауыл») написана по роману Х. Л. Давлетшиной «Ырғыҙ» («Иргиз») в 1969 года. 26 апреля 1969 года состоялась премьера оперы на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета (ГТОиБ), (либретто Р. С. Янбулатовой).

 Дирижёр — В. Д. Руттер;
 Режиссёры-постановщики — Ш. М. Муртазина;
 Хормейстер — Л. Х. Исхакова;
 Cценограф — М. Н. Арсланов;
 Балетмейстер — Л. Е. Бородулин.

В главных партиях заняты артисты: Н. З. Абдеев (Айбулат), С. К. Галимова (Гульюзум), С. А. Аскаров (Ниязгол), М. Г. Салигаскарова (Яланбика), М. Г. Галеев (Котлубай), Х. З. Мазитов (Волгин), З. С. Газизова (Хаят).

К 60-летию образования БАССР была поставлена 2-я редакция оперы. Премьера состоялась на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета (ГТОиБ) 6 мая 1979 года (либретто Янбулатовой).

 Дирижёр — Г. Х. Муталов;
 Режиссёры-постановщики — М. М. Хисматуллин;
 Хормейстер — Л. Х. Исхакова;
 Cценограф — М. Н. Арсланов;
 Балетмейстер — Э. Х. Танн.

В главных партиях выступали: Абдеев (Айбулат), Галимова (Гульюзум), Р. А. Башаров (Ниязгол), Газизова (Яланбика), Галеев (Котлубай), Р. Ф. Кучуков (Волгин), А. Х. Кучимова (Хаят).

Опера отмечена дипломом 1-й степени в Уфе (1970) на Всероссийском фестивале спектаклей музыкальных театров, посвященном 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.

Сюжет 
В опере показаны революционные события 1917 года и Гражданской войны в Башкортостане.

В основе сюжета лежит драма молодых влюблённых Айбулата и Гульюзум, принявших участие в революционных событиях и гибнущих в борьбе за светлые идеалы.

Образа расколотого народа воплощает хор. В партитуре использован башкирский курай.

Литература 
 Еловская Н. А., Файзуллина Л. М. Опера Рауфа Муртазина «Буря». Уфа, 1997

Ссылки 

  Ст. Опера Дауыл. Башкирская энциклопедия.

Оперы на башкирском языке